Магометов — фамилия происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда.

Известные носители:

 Магометов, Александр Амарович (1917—2004) — лингвист, специалист по языкам даргинской группы и лезгинским языкам, а также истории кавказоведения.
 Магометов, Ахурбек Алиханович (род. 1936) — ректор Северо-Осетинского государственного университета, член-корреспондент Российской академии образования.
 Магометов, Рассо Константинович — дагестанский художник, член Союза художников России с 1980 года.
 Магометов, Салтан Кеккезович (1920—1989) — генерал-полковник бронетанковых войск, главный военный советник в Сирии и Афганистане.
 Магометов, Фарход Абдуалиевич (род. 1962) — советский и узбекистанский футболист, выступавший на позиции защитника, с 2008 года гендиректор ПФЛ Узбекистана.

См. также 
 Магомедов